Miejscowości w USA:
 Morenci – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie Greenlee
 Morenci – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Lenawee